Matějovec ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Matějovec (Český Rudolec), Ortsteil von Český Rudolec, Okres Jindřichův Hradec
Matějovec, Ortsteil von Jarošov nad Nežárkou, Okres Jindřichův Hradec